Jerjomin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Grigorjewitsch Jerjomin (1919–1998), russischer Maler 
 Iwan Jerjomin (* 1989), ukrainischer Stabhochspringer
 Juri Petrowitsch Jerjomin (1881–1948), russischer Fotograf